
Motociklistična Velika nagrada Španije 2006 je bila šestnajsta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2006. Potekala je 15. oktobra 2006.

Razred MotoGP

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2006
2006